Гудково — название населённых пунктов в России:
 Гудково — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Гудково — деревня в Поназыревском районе Костромской области.
 Гудково — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Гудково — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Гудково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Гудково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Гудково — деревня в Торжокском районе Тверской области.